Бен-Цви — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бен-Цви, Зеев (1904—1952) — израильский скульптор польского происхождения.
 Бен-Цви, Ицхак (1884—1963‏) — государственный и общественный деятель, второй президент Государства Израиль.